Бэ́рри () — фамилия. Известные носители:
 Бэрри, Барбара (род. 1931) — американская актриса и детская писательница.
 Бэрри, Брайан (1936—2009) — английский социальный философ и политолог.
 Бэрри, Брент (род. 1971) — американский баскетболист.
 Бэрри, Джеймс (ок. 1792/1795—1865) — английский врач, военный хирург.
 Бэрри, Джоан (1903—1989) — английская актриса.
 Бэрри, Джон (род. 1969) — американский баскетболист.
 Бэрри, Джон Декейтер (1839—1867) — американский военный, участник гражданской войны.
 Бэрри, Дрю (род. 1973) — американский баскетболист.
 Бэрри, Кевин (род. 1959) — новозеландский боксёр, тренер по боксу.
 Бэрри, Клэр (1920—2014) — американская певица.
 Бэрри, Марти (1905—1969) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз»
 Бэрри, Патрик (род. 1979) — американский кикбоксер и боец ММА.
 Бэрри, Рик (род. 1944) — американский баскетболист.
 Бэрри, Тайсон (род. 1991) — канадский хоккеист, защитник.
 Бэрри, Том (род. 1950) — американский актёр.
 Бэрри, Филлис (1908—1954) — английская актриса, танцовщица и певица.
 Бэрри, Чарльз (1795—1860) — английский архитектор эпохи викторианской эклектики.

См. также